Schlacht bei Orscha bezeichnet:

 Schlacht bei Orscha (1508)
 Schlacht bei Orscha (1514)
 Schlacht bei Orscha (1564)
 Schlacht bei Orscha (Gemälde)